Llanera de Ranes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Llanera de Ranes (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Llanera de Ranes (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar